Brás de Sebaste, ou São Brás
Brás (distrito de São Paulo)
Brás (bairro de São Paulo)

 

Desambiguações de prenomes